Juan Cueto puede hacer referencia a:
Juan Cueto Alas (1942-2019),  escritor y articulista español.
Juan de Cueto y Mena (1604-1669?, dramaturgo español.
Juan Cueto Herrera (1793?-1858), religioso e historiador español.
Juan Cueto Ibáñez (1881-1937),  militar español.
Juan Cueto-Roig escritor cubano.
Juan Cueto Sierra (1930-), un contador auditor y empresario español afincado en Chile.